Ривинус:
 Ривинус, Августус Квиринус (1652—1723) — немецкий медик, естествоиспытатель (ботаник, анатом, астроном), сын Андреаса Ривинуса.
  (1601—1656) — немецкий учёный, поэт, медик.
  (1701—1761) — немецкий юрист.
  (1681—1755) — немецкий юрист.